Adoristes är ett släkte av kvalster. Adoristes ingår i familjen Liacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Adoristes